Tombée du ciel ou Tombées du ciel peut faire référence à :

Musique

Cinéma et télévision 
 Tombée du ciel, premier épisode de la saison 1 de Drop Dead Diva

Littérature 
 Tombée du ciel, manga de Suu Minazuki